En España, Consejería de Salud puede hacer referencia a:
 Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
 Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura
 Consejería de Salud de la Generalidad de Cataluña
 Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalidad Valenciana
 Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia